Omankowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Omankowsky (1927–2019), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Meta Omankowsky (1902–1984), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin